Obernhausen ist der Name von:
 Obernhausen (Birkenfeld), Dorf der Gemeinde Birkenfeld, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Obernhausen (Fischbachtal), Ortsteil der Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Obernhausen (Gersfeld), Ortsteil der Gemeinde Gersfeld (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Obernhausen (Wüstung), Ortswüstung in der Gemeinde Niedernhausen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Oberhausen (Begriffsklärung)